idGuard je online služba pro vzdálené ověření identity vyvíjená společností Unicorn. Poskytuje firmám bezpečné, rychlé a jednoduché ověření identity zákazníka a zkvalitňuje tak proces onboardingu nových klientů v online prostředí.

idGuard vznikl v roce 2020 a momentálně se využívá především ve finančním sektoru. idGuard lze využít ve všech odvětvích, kde je nutné dobře identifikovat své zákazníky. Díky úzké spolupráci s advokátní kanceláří Havel a Partners lze idGuard využít i v odvětvích, které podléhají identifikaci dle AML zákona, tj. zákona č. 253/2008 Sb.

idGuard porovná fotografii na dokladu s osobou, která jej předkládá, a to díky biometrické technologii od slovenské společnosti Innovatrics, která je přesnější než lidské oko. OCR technologie automaticky detekuje data potřebná pro KYC, resp. eKYC (z angl. Know your customer/ Electronic KYC – Poznej svého zákazníka) a vnáší do celého procesu důvěryhodnost. 

Segmenty, kde se dá idGuard využít: bankovnictví, finančnictví, investování, pojišťovnictví, vzdělávaní, turismus, zdravotnictví,  zábavný průmysl (sázení), e-commerce, reality, samospráva.

Odkazy

Reference 

Biometrie
Autentizace
Software